DM i ishockey for kvinder 2010-11 var turneringen om det 22. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de tre bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som vandt DM-titlen for kvinder for sjette sæson i træk og 12. gang i alt. Dermed satte Herlev IK ny rekord for flest vundne mesterskaber i træk. Indtil da havde klubben delt rekorden med HIK, som havde vundet fem mesterskaber i træk i sæsonerne fra 1989-90 til 1993-94.

Sølvmedaljerne gik til Hvidovre IK. Herlev IK og Hvidovre IK's indbyrdes kamp i slutspillet var endt uafgjort 1-1, og derfor blev holdenes endelige placering afgjort af resultatet af kampen i slutspillet mod holdet, der sluttede som bronzemedaljevinder, KSF. Og her var Herlev IK bedst, idet de havde besejret KSF med 13-0, mens Hvidovre IK "kun" havde vundet 8-0.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en femdobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-slutspil 

DM-slutspillet havde deltagelse af de tre bedste hold fra øst og de tre bedste hold fra vest. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 23. – 25. marts 2011 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre.

Den indbyrdes kamp mellem Herlev IK og Hvidovre IK var sluttet uafgjort 1-1, og dermed blev de to holds indbyrdes placering afgjort af resultatet mod holdet, der sluttede på tredjepladsen, KSF. Og her var Herlev IK bedst, idet de havde besejret KSF med 13-0, mens Hvidovre IK "kun" havde vundet 8-0.

Den indbyrdes placering mellem de tre jyske hold blev afgjort i form af den samlede målscore i de indbyrdes opgør mellem de tre hold, og her var AaB Ishockey bedst (5-3) foran Odense IK (3-3) og Herning IK (1-3).

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - DM for kvinder 2011-12  
DIU Stats - Damer 1 Øst 2011-12 
DIU Stats - Kvinder vest 2011-12 
Herlev Bladet, 23. marts 2011, 2. sektion, s. 1

Noter 

2010-11
Ishockey i 2010
Ishockey i 2011